Funktion (von lateinisch functio ‚Tätigkeit, Verrichtung‘) steht für:
 Funktion (Objekt), Aufgabe und Wirkweise einer Sache
 Funktion (Organisation), abgegrenzter Aufgaben- und Verantwortungsbereich
 Funktion (Mathematik), Abbildung zwischen Mengen
 Funktion (Programmierung), Unterroutine

Siehe auch:
 Funktional
 Funktionalität